Happy Together ("felici insieme" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Innamorati pazzi (Happy Together) – film del 1989 diretto da Mel Damski
Happy Together (Chūnguāng zhàxiè) – film del 1997 diretto da Wong Kar-wai

Musica 
Happy Together – album dei The Turtles del 1967
Happy Together – singolo dei The Turtles del 1967, dall'album omonimo
 Happy Together – traccia dell'album Fillmore East di Frank Zappa del 1971
 Happy Together – traccia dell'album The Gift dei The Jam del 1982
Happy Together – album degli Odyssey del 1982
 Happy Together – singolo di Jason Donovan del 1991, cover del brano dei The Turtles
 Happy Together – album di Sugar Minott del 1991
 Happy Together – album dei Leningrad Cowboys del 1994
 Happy Together – album di Putte Wickman e Arne Domnérus del 1995
 Happy Together – album delle Twins del 2002

Televisione 
Happy Together – serie TV statunitense del 2018
 Felicemente insieme (Happy Together) – episodio di Alf